Teen Titans puede referirse a:

 Teen Titans: Grupo de super héroes de DC Comics; o
 Teen Titans (serie de animación): Serie animada televisiva basada en dicho grupo.
 Titans East o Teen Titans East El equipo de apoyo o secundario de lo Teen Titans de la costa Este de Estados Unidos.